Елизаветин:

 Елизаветин — село на Украине, находится в Рожищенском районе Волынской области.
 Елизаветин, Алексей Иванович (1915—2001) — советский дипломат, первый секретарь тольяттинского горкома партии, посол СССР.

См. также 
 Елизавета (значения)
 Елизаветинка
 Елизаветино
 Елизаветинская
 Елизаветинский
 Елизаветинское